Magbanua est un nom propre philippin qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1985-), boxeur philippin ;
 Teresa Magbanua (entre 1863 et 1871-1947), enseignante, révolutionnaire et militaire philippine ;
  (2000-), acteur philippin ;

Patronyme philippin